

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Kotków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Kotków – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice 
 Kotków – część wsi Wielowieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś

Zobacz też 
 Kotkowo